, es un término japonés que puede hacer referencia a:

 El Sōryū, portaaviones japonés activo desde 1937 hasta su hundimiento en 1942.
 La Clase Sōryū de portaaviones de la Armada Imperial Japonesa.
 El Sōryū (SS-501), submarino japonés activo desde 2009.
 La Clase Sōryū de submarinos de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón.
 Asuka Langley Sōryū (惣流・アスカ・ラングレー Sōryū Asuka Rangure), un personaje del manga y anime Neon Genesis Evangelion.